Nørgård eller Nørgaard kan henvise til flere artikler.

Steder 
 Nørgaard (Grinderslev Sogn) - en herregård i Grinderslev Sogn, Skive Kommune
 Nørgård (Staby Sogn) – en bebyggelse i Staby Sogn, Holstebro Kommune
 Nørgård (Tim Sogn) – en bebyggelse i Tim Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Nørgård (Voer Sogn) – en bebyggelse i Voer Sogn, Brønderslev Kommune

Personer 
Flere danske personer bærer navnet Nørgård eller Nørgaard

Kunstnere 
 Bjørn Nørgaard (født 1947) – dansk billedkunstner
 Kjeld Nørgaard (født 1938) – dansk skuespiller
 Lars Nørgård (født 1956) – dansk maler og grafiker
 Lise Nørgaard (født 1917) – dansk forfatter
 Per Nørgård (født 1932) – dansk komponist

Politikere 
 Ivar Nørgaard (født 1928) – dansk politiker og forhenværende minister
 Mogens Nørgård Pedersen (født 1957) – dansk politiker
 Solveig Værum Nørgaard – politiker

Sportsfolk 
 Mona Nørgaard (født 1948) – dansk orienteringsløber
 Maria Nørgaard (født 1982) – dansk håndboldspiller

Se også 
 Louise Bager Due (født Nørgaard) – håndboldspiller
 Nørgård Mikkelsen – reklamebureau
 Nørgaards Højskole